Il existe plusieurs châteaux connus sous le nom de Belcastel en région Occitanie :
Château de Belcastel : situé dans l'Aude sur la commune de Belcastel-et-Buc ;
Château de Belcastel : situé dans l'Aveyron sur la commune de Belcastel ;
Château de Belcastel : situé dans le Lot sur la commune de Lacave ;
Château de Belcastel : situé dans le Tarn sur la commune de Belcastel.